Норманн () — фамилия. Известные носители:
 Норманн, Вильгельм (1870—1939) — немецкий химик.
 Норманн, Матиас (род. 1996) — норвежский футболист.